The Little Flower Girl – film del 1908 prodotto dalla Urban Trading Company
 The Little Flower Girl – film del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
 The Little Flower Girl – titolo inglese di un film italiano indeterminato della Helios Film (1912)